Листвяги — название населённых пунктов в России:
 Листвяги — посёлок городского типа в составе города Новокузнецк Кемеровской области.
 Листвяги — село в Большеуковском районе Омской области.